Głębokie peut désigner :

En Pologne :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Głębokie, un village

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Głębokie, un village

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głębokie, un village dans le powiat de Gniezno
 Głębokie, un village dans le powiat de Koło

 dans la voïvodie de Lublin
 Głębokie, un village dans le powiat de Łęczna
 Głębokie, un village dans le powiat de Lubartów

 dans la voïvodie de Lubusz
 Głębokie, un village dans le powiat de Krosno Odrzańskie 
 Głębokie, un village dans le powiat de Międzyrzecz

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Głębokie, un village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Głębokie, un village

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Głębokie, un village dans le powiat de Drawsko
 Głębokie, un village dans le powiat de Pyrzyce

 Głębokie, un arrondissement de la ville de Szczecin

En Biélorussie :
 Głębokie est le nom en polonais de la ville de Hlybokaye de la voblast de Vitebsk